Dračevo je lahko:
 Dračevo Polje (Hrvaška)
 Dračevo (Bosna in Hercegovina)